Kumma bezeichnet:

 Kumma (Nubien), eine altägyptische Grenzfestung im heutigen Sudan
 Kumma GR, eine Ortschaft in Graubünden
 Kumma (Estland), eine Ortschaft in Estland
 Kumma, omanische Kopfbedeckung für Männer

Siehe auch:
 Kuma